Tendring kan syfta på:

 Tendring (båt)
 Tendring (distrikt) – ett distrikt i Storbritannien
 Tendring, Essex – en by och en civil parish i distriktet Tendring i Essex i England
 Tendring Hall i Stoke-by-Nayland, Suffolk, England